Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1981 — 49-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стало жодинское «Торпедо».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Финальный этап 
В финальном этапе учитываются результаты игр с соперниками в своих зонах. Команды проводят по два матча с представителями другой зоны.

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1981 году
Спорт в Белоруссии в 1981 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу